Нижний Колевай — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Верхнебогатырского сельского поселения.

География 
Улицы деревни:
 Колевайская

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 11 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района